15-е Боливарианские игры проходили с 12 по 21 августа 2005 года в Армении и Перейре (Колумбия). В соревнованиях приняли участие 2026 спортсменов из 6 стран. Игры были официально открыты президентом Колумбии Альваро Урибе Велесом. Факел нёс бывший шоссейный велогонщик Рубен Дарио Гомес, золотой призёр Боливарианских игр 1961 года. Торжественную клятву произносил тяжелоатлет Оскар Фигероа.

Страны-участницы 

  (208)
  (608)

  (373)
  (18)

  (201)
  (615)

В скобках — количество участников от тои или иной страны на играх.

Виды спорта 

1: В соревнованиях участвовали молодёжные сборные (U-17).

Итоги Игр

Ссылки 
 Национальное представительство возглавило парад открытия
 Отмена бейсбола и софтбола на Боливарианских играх
 Горит пламя из Боливарианских — Сегодня открываются игры и завтра начинаются соревнования
 Боливарианские игры: футбольные турниры

2005
Международные спортивные соревнования в Колумбии
Август 2005 года
Спорт в Колумбии в 2005 году